Лас Трампас има више значења:

 Лас Трампас (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Трампас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Трампас (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трампас (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику